Гуда:

 Гуда (Жиздринский район) — посёлок в Жиздринском районе Калужской области.
 Гуда (Хвастовичский район) — посёлок в Хвастовичском районе Калужской области.
 Гуда (монахиня) — германская монахиня и художница XII века.
 Гуда (приток Угры) — река, приток Угры, Впадает в 328,8 км от устья.
 Гуда — грузинский сыр из овечьего молока.
 Гуда, Александр Васильевич — участник Великой Отечественной войны, командир партизанского отряда.